Claquette peut désigner :
 Claquettes, un type de danse ;
 Claquettes (chaussure), un type de chaussure légère, semblable aux tongs (dans certaines îles françaises ce sont ces dernières qui sont identifiées comme des « claquettes ») ;
 Clap ou « claquette », un accessoire utilisé lors du tournage d'un film ou de toute autre réalisation audiovisuelle ;
 Claquette, un instrument à percussion.